Název Vápenický potok má více vodních toků:

 Vápenický potok (přítok Labe) – levostranný přítok Labe v okrese Trutnov
 Vápenický potok (přítok Vltavy) – levostranný přítok Vltavy v okrese Příbram
 Vápenický potok (přítok Zelenského potoka) – pravostranný přítok Zelenského potoka v okrese Zlín
 Vápenický potok (přítok Mláky) – levostranný přítok Mláky v Bratislavě
 Vápenický potok (chráněná oblast)  – chráněná oblast v Bratislavě, části Záhorská Bystrica